Дэвис, Крис (): Дэвис, Крис (род. 1986) — американский бейсболист.
  (род. 1982) — американский боец смешанных единоборств‎.
 Дэвис, Крис (род. 1954) — британский политик.

См. также 
 Дэвис, Кристин